I Campionati italiani di taekwondo del 2018 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Bari in Puglia, in data 26-28 ottobre 2018.

Risultati

Fino a 54 kg

Fino a 58 kg 

1: Vittoria al 4°round

Fino a 63 kg 

1: Vittoria per squalifica; 2: Vittoria al 4°round

Fino a 68 kg 

1: Vittoria per abbandono

Fino a 74 kg

Fino a 80 kg

Fino a 87 kg

Oltre 87 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2018
Competizioni sportive a Bari